

Geografia
Lozano – comune rurale della Provincia di Jujuy in Argentina 
Lozano – census-designated place del Texas
Padre Lozano – comune rurale nella Provincia di Salta nel nord-ovest dell'Argentina

Persone
Lozano, pseudonimo di Vlatko Lozanoski – cantante macedone 
Adrián Lozano – ex calciatore boliviano
Anthony Lozano – calciatore honduregno
Armando Lozano – calciatore spagnolo
Bani Lozano – calciatore honduregno
Brian Lozano – calciatore uruguaiano
Demetrio Lozano – pallamanista spagnolo
Facundo Lozano – teologo e medico spagnolo gesuita
Fernando Lozano – giocatore di calcio a 5 argentino
Hirving Lozano – calciatore messicano
Jaime Lozano – ex calciatore messicano
Javier Lozano – dirigente sportivo, allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 spagnolo
Javier Lozano Barragán – cardinale e arcivescovo cattolico messicano
Javier Lozano Chavira – ex calciatore messicano
John Lozano – ex calciatore colombiano
John Jairo Lozano – calciatore colombiano
Jorge Lozano – ex tennista messicano
José María Lozano – ex cestista messicano
Juan Lozano – arcivescovo cattolico spagnolo
Juan Lozano – ex calciatore spagnolo
Lourdes Lozano – ex schermitrice messicana
Mabel Lozano – attrice spagnola
Margarita Lozano – attrice spagnola
Oriol Lozano – ex calciatore spagnolo
Rafael Lozano – ex pugile spagnolo
Raúl Lozano – allenatore di pallavolo argentino
Sergio Lozano – giocatore di calcio a 5 spagnolo